Denumirea de Cora poate desemna:

 denumirea alternativă a zeiței Persefona din mitologia greacă
 Cora, un lanț belgian de hipermarket-uri
 denumirea unui popor indigen din America de Nord
 * Cora, o specie de ciuperci din familia Hygrophoraceae
 variantă a numelui Corina